Ilja Iljič Tolstoj, ruski leksikograf, unuk pisca Lava Tolstoja te autor rusko-južnoslavenskog rječnika u 1950.-m godinama.  

Leksikologija
Životopisi, Rusija